Loosbach ist ein Gewässername:

 Loosbach (Friedberger Ach), rechter Zufluss der dort noch Verlorener Bach genannten Friedberger Ach bei Pestenacker, Gemeinde Weil, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Loosbach (Saulochbach), linker Oberlauf des Saulochbachs (zum Höllbach, zum Hammermühlbach, zum Kollbach) bis vor der Rohrmünzmühle, Gemeinde Grafling, Landkreis Deggendorf, Bayern

Siehe auch:
 Losbach